Barningham (Durham), een plaats in het Engelse graafschap Durham
 Barningham (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk